Affidélice  est une marque commerciale française désignant un fromage industriel de lait pasteurisé de vache appartenant à la fromagerie Berthault. C'est un fromage à pâte molle à croûte lavée.

Il est produit dans la commune d'Époisses dans la Côte-d'Or en France et s’apparente à l’époisses.
Lors de sa fabrication, ce fromage est lavé le plus souvent une fois par semaine et au moins trois fois pendant sa période d'affinage au vin de Chablis, ce qui lui donne son goût vineux. Au cours de l’affinage, qui dure de 3 à 4 semaines, la croûte prend progressivement une couleur crème avec des tons orangés.

Articles connexes 
 Fromage industriel
 Trou du cru
 Aisy cendré

Liens externes 
 Fiche technique Affidélice

Notes et références 

Marque de fromage en France
Fromage au lait de vache
Fromage industriel
Fromage au lait pasteurisé
Fromage de la Côte-d'Or